Scott Gow (ur. 6 listopada 1990) – kanadyjski biathlonista, brązowy medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Pierwszy sukces osiągnął w 2009 roku, kiedy na mistrzostwach świata juniorów w Canmore, gdzie w kategorii juniorów młodszych zdobył srebrny medal w sztafecie.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 30 listopada 2011 roku w Östersund, zajmując 101. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 12 stycznia 2013 roku w Ruhpolding, gdzie zajął 29. miejsce w sprincie. Nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów tego cyklu. Największy sukces osiągnął podczas mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku, gdzie wspólnie z Nathanem Smithem, Christianem Gowem i Brendanem Greenem wywalczył brązowy medal w sztafecie. Na tej samej imprezie był również osiemnasty w biegu indywidualnym. Był też między innymi szesnasty w sprincie na mistrzostwach świata w Anterselvie w 2020 roku. Brał także udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, zajmując 14. miejsce w biegu indywidualnym, 61. w sprincie i 11. w sztafecie.

Na mistrzostwach Kanady w 2011 roku zdobył złoto w biegu pościgowym, srebro w sprincie i brązowy medal w biegu indywidualnym.

Po sezonie 2021/2022 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kanadyjscy biathloniści
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Calgary